Różycki ist der Familienname folgender Personen:

 Jacek Różycki (auch: Rositzky oder Ruziski; * um 1630 oder 1640, † um 1704), polnischer Komponist
 Janusz Różycki (* 1939), polnischer Fechter
 Jerzy Różycki (1909–1942), polnischer Mathematiker und Kryptologe
 Ludomir Różycki (1883–1953), polnischer Komponist
 Max Kepler-Rozycki (* 1993), deutscher Baseballspieler, siehe Max Kepler
 Tomasz Różycki (* 1970), polnischer Lyriker und Übersetzer
 Wladyslaw von Rozycki (1833–1915), polnischer Rittergutsbesitzer und Politiker, MdR 

Siehe auch:
 Rosicky